Gümüşhane (altgriechisch Αργυρούπολης Argyroupólis) ist eine türkische Stadt in Anatolien und die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz Gümüşhane. Sie liegt in der östlichen Schwarzmeerregion auf ca.  über dem Meeresspiegel. Gümüşhane wurde im engen Tal des Flusses Harşit Çayı gegründet, der die Zigana-Berge von den Gümüşhane-Bergen trennt. Der Name der Stadt („Silberhaus“) ist wahrscheinlich eine Übertragung des griechischen Namens Argyroupólis („Silberstadt“). In der Umgebung der Stadt wurde seit Alters her Silber abgebaut. Gleichzeitig ist die Stadt auch Zentrum des zentralen Landkreis (Merkez). Gümüşhane wurde bereits um 1300 als Silbergrube und im 14. Jahrhundert als große Stadt „Cumich“ bezeichnet. Der Ort war mit Sicherheit schon 1650 Stadt, wurde aber erst 1871 in den Stand einer Belediye erhoben (s. Stadtlogo).

Landkreis 
Der zentrale Landkreis (Merkez) Gümüshane liegt zentral bis nordöstlich in der Provinz. Er grenzt an den Kreis Torul im Nordwesten und Westen, an den Kreis Kelkit im Süden sowie an den Kreis Köse im Südosten. Im Norden bildet die Provinz Trabzon und im Osten die Provinz Bayburt die Grenze. Er nimmt bei Fläche (28 % der Provinz), Bevölkerung (36 %) und Bevölkerungsdichte den ersten Rang unter allen sechs Kreisen der Provinz ein.

Der Kreis besteht neben der Kreisstadt und dem Provinzhauptort aus der Gemeinde (Belediye) Arzularkabaköy (4702 Einw.). 92 Dörfer (Köy) (mit durchschnittlich 98 Bewohnern) vervollständigen die Struktur des zentralen Landkreises. Seit Ende 2018 ist die Dorfbevölkerung binnen zweier Jahre um etwa ein Drittel gesunken (von 13.886 auf 9.029 Einw.) Tekke mit 884 Einwohnern ist das größte Dorf. Das Dorf Akçakale ist seit 2018 ein Stadtviertel (Mahalle) der Stadt Gümüşhane (Ende 2020: 910 Einw.).

Bevölkerung

Bevölkerungsentwicklung 
Nachfolgende Tabelle zeigt den vergleichenden Bevölkerungsstand am Jahresende für die Provinz, den zentralen Landkreis und die Stadt Gümüşhane sowie den jeweiligen Anteil an der übergeordneten Verwaltungsebene. Die Zahlen basieren auf dem 2007 eingeführten adressbasierten Einwohnerregister (ADNKS).

Volkszählungsergebnisse

Sehenswürdigkeiten 
 Zigana-Gebirge
 Höhlen von Karaca
 Tomara-Wasserfall

Klima 
Das Klima in Gümüşhane ist kontinental geprägt. Für die Normalperiode 1991–2020 beträgt die Jahresmitteltemperatur 9,8 °C, wobei im Januar mit −1,4 °C die kältesten und im August mit 20,6 °C die wärmsten Monatsmitteltemperaturen gemessen werden.

Sport 
Die bekannteste Fußballmannschaft der Stadt ist Gümüşhanespor. Sie wurde im Jahre 1995 gegründet und hatte zunächst den Namen Gümüşhane Doğanspor, weil der Medien-Tycoon Aydın Doğan die Mannschaft gegründet hatte. Der größte Erfolg der Mannschaft war im Jahre 2002 der Aufstieg in die 2. Liga, aus der sie nach 2 Jahren wieder abstieg. Aktuell (Saison 2011/12) spielt die Mannschaft in der vierthöchsten Liga.

Persönlichkeiten 
 Hasan Fehmi Ataç (1879–1961), Politiker
 Dikran Chökürian (1884–1915), armenischer Romanautor, Herausgeber, Maler, Schriftsteller, Redakteur
 Halit Balamir (1922–2009), Ringer
 Akın Öztürk (* 1952), Oberkommandierender der Luftstreitkräfte
 Muzaffer Özdemir (* 1955), Schauspieler
 Ziya Doğan (* 1961), Fußballspieler und -trainer
 Fuat Kılıç (* 1973), Fußballspieler und -trainer
 Ramazan Tunç (* 1975), Fußballspieler
 Oltan Karakullukçu (* 1991), Fußballspieler

Weblinks 

 Tarihçe – Geschichte

Einzelnachweise